Plitvica (plaats)
 Plitvica (rivier)